Национальный мемориал и музей 11 сентября () — комплекс, расположенный на месте разрушенных в 2001 году башен Всемирного торгового центра. Первоначально комплекс должен был носить название «Мемориал Всемирного торгового центра», но был переименован по результатам конкурса в 2007 году. Автором проекта является американо-израильский архитектор Майкл Арад, ландшафтный дизайн разработан совместно с Питером Уокером. Строительство мемориала началось в августе 2006 года под руководством фонда «Мемориал Всемирного торгового центра» и Портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси.

Первоначальный план предусматривал, что мемориал будет находиться на 9 метров ниже уровня улицы. По утверждённому проекту мемориал состоит из группы деревьев, окружающих огромные бассейны на том месте, где стояли башни. Мемориал состоит из нескольких чёрных мраморных бассейнов в которые по периметру стекает вода, а по краям выгравированы надписи имён всех погибших. Смысл комплекса — передать всю глубину скорби американского народа по невинным жертвам теракта. Это место называют Граунд-Зиро нулевой уровень. Памятник посвящён тем, кто погиб в день терактов или участвовал в спасении людей.

Конкурс проектов 
В 2003 году корпорация «Развитие Нижнего Манхэттена» объявила международный конкурс на проект мемориала Всемирного торгового центра, как дань памяти погибшим в результате терактов 11 сентября. Отдельные лица и группы присылали свои проектные предложения. 19 ноября 2003 года тринадцать членов жюри отобрали восемь финалистов. 6 января 2004 года был выбран победитель, которым стал проект «Отражение отсутствия». 14 января 2004 года на пресс-конференции в Федерал-холле, Нью-Йорк, был представлен окончательный вариант мемориала.

Мемориал и музей 
4 января 2005 года фонд «Мемориал Всемирного торгового центра», некоммерческая организация, провела своё первое заседание. Было принято решение о сборе средств на строительство мемориала. К 2008 году было собрано 350 миллионов долларов. У мемориала, который будет контролировать фонд, будет несколько целей:

Критика 
Хотя мемориал получил хорошие отзывы и оценки со стороны общественности и семей погибших, проект критикуется за высокую стоимость или эстетическую несостоятельность. Начиная с 2011 года многие проблемы были решены. Среди критических тезисов:

 Стоимость: предварительная смета расходов на мемориал уже была равна 500 миллионам. Издание «The Wall Street Journal» считает его самым дорогим памятником Америки.
 Первоначально памятник должен был быть под землёй, но сейчас имена пострадавших перенесены выше уровня земли.
 Претензии к именам: представители Пожарного департамента Нью-Йорка и Департамента полиции Нью-Йорка настаивают, что имена их должностных лиц должны быть указаны отдельно от гражданского населения. Кроме того, в дополнение к имени, должны указываться годы службы, награды, звание.

Строительство 
13 марта 2006 года первые строительные бригады прибыли на место ВТЦ. В тот же день родственники жертв и заинтересованные граждане собрались в знак протеста против нового мемориала, заявив, что он должен быть построен над землёй. Президент фонда памяти в свою очередь заявил, что с членами семей погибших были проведены консультации, и найден консенсус в пользу текущего дизайна, а стало быть работа будет продолжаться как и запланировано.

В мае 2006 года стало известно, что смета расходов превысила отметку в 1 миллиард долларов.

В 2006 году, по просьбе губернатора Джорджа Патаки и мэра Майкла Блумберга, подрядчик Фрэнк Шами за месяц выполнил перерасчёт, в результате чего были проведены конструктивные изменения, позволившие удержать проект в пределах запланированного бюджета.

К концу августа 2008 года было завершено строительство опор фундамента.
2 сентября 2008 года строители возвели первую 7700-фунтовую колонну, рядом с местом где стояла Северная башня.
К апрелю 2010 года 85% бассейнов было уже залито бетоном и на них установлены стальные листы.
22 апреля того же года строители начали монтаж гранитного покрытия для бассейнов.
В июне 2010 года монтаж покрытия в северном бассейне (где раньше стояла Северная башня) был полностью выполнен, и начался монтаж плит для южного бассейна.
В августе 2010 года рабочие начали высаживать деревья на мемориальной площади, а в сентябре были установлены две стальные колонны из разрушенных башен.
В ноябре 2010 года началось тестирование водопада северного бассейна. В марте 2011 года была начата установка стеклянных панелей на фасад музея 11 сентября, расположенного рядом. В мае был протестирован южный бассейн.

Два бассейна были открыты 11 сентября 2011 года, в 10 годовщину терактов. Музей, расположенный под бассейнами, открыт 21 мая 2014 года.

Хронология строительства

Примечания

Ссылки 
 Oфициальный сайт

Всемирный торговый центр
Мемориалы, посвящённые жертвам теракта 11 сентября 2001 года
Здания и сооружения, построенные в 2014 году в США
2014 год в Нью-Йорке